Pengadegan (Majenang), een bestuurslaag in Indonesië
 Pengadegan (Pancoran), een wijk van Jakarta
 Pengadegan (Pengadegan), een bestuurslaag in Indonesië